Jeszenszky Károly (1815–1898) evangélikus lelkész, helytörténész
 Jeszenszky Károly (1851–1927) evangélikus lelkész, helytörténész
 Jeszenszky Károly (1887–1923) evangélikus lelkész, a Mátravidék című lap tulajdonosa és főszerkesztője